Анатолий Васильевич Башашкин (23 февраля 1924, фабричный посёлок Реутово, Московский уезд, Московская губерния — 27 июля 2002, Москва) — советский футболист, защитник, Заслуженный мастер спорта СССР (1955). Олимпийский чемпион.

Биография 
Выступал за команды ОДО, Тбилиси (1945—1946), ЦДКА-ЦДСА (1947—1953, 1954—1958), «Спартак» Москва (2-я пол. 1953).

В чемпионатах СССР сыграл 198 матчей, забил 1 гол.

За сборную СССР провёл 21 официальный матч.

Окончил Военную академию бронетанковых войск (1963), инженер-полковник. Член КПСС с 1968 года. Похоронен на Преображенском кладбище.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (27.04.1957)

Достижения 
 Чемпион СССР (5): 1947, 1948, 1950, 1951, 1953
 Обладатель Кубка СССР (3): 1948, 1951, 1955
 Чемпион Олимпийских игр 1956 года
 Входил в список «33-лучших» два раза под № 1
 Победитель Спартакиады народов СССР 1956

В культуре 
Анатолий Башашкин был очень популярен в народе в 50-х и 60-х годах. Он практически всегда, во всех командах, играл под номером три. И в народе стала популярной фраза «Башашкиным будешь?», которая соответствует вопросу «Третьим будешь?».

Упоминается как Бабашкин в рассказе Эдуарда Лимонова «Когда поэты были молодыми», действие которого происходит в 1969 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Умер Анатолий Башашкин
 Ветераны на сайте ФК Приалит (Реутов)
 Спортивный некрополь

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК СКА Тбилиси
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Пахтакор»
Тренеры ФК «Пресня»
Тренеры ФК «Селенга»
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Похороненные на Преображенском кладбище
Члены КПСС